Léo Delibes (La Flèche, 1836 - París, 1891), compositor de música clàssica francès 
 Miguel Delibes Setién (1922-2010) periodista i novel·lista espanyol